Le Monstre de Noireville est le quinzième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches du Monstre de Noireville furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 31/71 à 45/71).

Résumé  
Bourdon mène l'enquête sur la mort mystérieuse d'un touriste belge à Noireville depuis des semaines et finit par faire appel à Ric, qui, dès son arrivée, se fait agresser la nuit par une sorte de monstre, alors qu'il avait un rendez-vous secret avec le commissaire. Il fait la connaissance du hobereau local, le comte de Fondane, et de sa nièce Diane qui évoque l'idée d'un monstre qui frapperait dans les vieilles ruines les soirs de pleine lune. La surveillance s'accroît sur le village mais à la nuit de pleine lune suivante, un touriste est retrouvé mort dans la carrière. C'est ensuite au tour du curé d'être agressé dans la bibliothèque de son église par le monstre, puis à Ric, survenu entretemps, qui est frappé et retrouvé sans connaissance au pied de la chaire. Ric pense alors à un malade mental souffrant de lycanthropie. Il est à nouveau agressé par le loup-garou après un appel lancé à la population pour que le monstre se fasse soigner.

Une troisième victime est retrouvée à la lune suivante à Noireville, encore un touriste étranger. Les trois victimes ont en commun de venir de l'étranger et de s'y être installées cinq ans auparavant. Ric pense que leur mort est liée à un événement survenu à cette époque : le vol de  d'or. Ric retourne voir Nico, qui tenait un club pour jeunes à cette époque. Ce dernier confirme les hypothèses de Ric, mais sans lui révéler le nom du "cerveau". Celui-ci apparaît alors hors-champ : Ric est ceinturé par Nico, mais c'est lui qui est abattu par l'homme armé. Au 14-Juillet, Ric gagne un tableau de Bruno et Bourdon... un lingot d'or, provenant du casse ! Le "cerveau", qui a été écarté au moment du hold-up, a fait venir les trois victimes pour connaître l'emplacement des caches de chacun.

Ric a compris que le « cerveau » est Bruno, âgé de 15 ans à l'époque et trop jeune pour participer au vol d'or. Il sait aussi, après avoir fait analyser par un psychiatre le tableau gagné à la tombola, qu'il est atteint de paranoïa. Le peintre se rue alors dans la Porsche de Ric, la dérobe et  se suicide en se jetant au fond de la carrière.

Personnages 

 Ric Hochet : reporter
 Commissaire Bourdon
 Docteur Cadieu
 Nico Bassan, garagiste, « ancien d'Algérie »
 Pierre Klaven, première victime du monstre
 Le Comte de Fondane, propriétaire du château
 Diane, nièce du comte de Fondane
 M. Morel, boucher de la commune
 L'abbé Remy, curé de la paroisse
 Bruno, ami d'enfance de Diane, artiste peintre un peu original
 Luc Dorner, deuxième victime du loup-garou
 Richard Alem, troisième victime du loup-garou

Lieux 
« Noireville, petit village des Ardennes, sinistre en hiver et pluvieux en été... Une église classée, un château en ruines. »

Action, rebondissements 
Ric se fait frapper dans la nuit à la planche 4 et manque d'être écrasé par un bloc de pierre à la 6. Il est frappé à coup de barre de fer à la planche 33 et reçoit au bras un couteau lancé par Bruno à la planche 44.

Une fois de plus, la Porsche jaune de Ric est détruite.

Véhicules remarqués 

 Porsche 911 T Targa, voiture de Ric Hochet
 Opel Diplomat B, voiture de Luc Dorner
 Fiat 124 Spider, voiture de Richard Alem
 Renault 16, voitures de gendarmerie

Notes et références 

Album de bande dessinée sorti en 1972
Album de Ric Hochet